María de Córdoba puede hacer referencia a:
 María de Córdoba (santa) (f. 851), santa mozárabe.
 María de Córdoba (actriz) (c. 1597-1678), actriz española.